

Нортлейк — місто, штат Іллінойс
 Нортлейк — місто, штат Техас
 Нортлейк — переписна місцевість, штат Південна Кароліна